PCL est un sigle qui peut faire référence :

Chimie 
 Polycaprolactone ;
 Polymère à cristaux liquides.

Partis politiques 
 Parti communiste letton ;
 Parti communiste libanais ;
 Parti communiste luxembourgeois.

Autres usages 
 Pacific Coast League (en français, Ligue de la côte du Pacifique), une ligue mineure de baseball composée d'équipes situées à l'ouest des États-Unis ;
 Photo Chemical Laboratories (P.C.L.), un studio de cinéma japonais qui deviendra par la suite le studio Tōhō ;
 Printer Command Language un langage de description de page, en informatique ;
 Pilot Controlled Lighting, (en français, télécommande de balisage), en aviation ;
 Prise CLavier sur une platine téléphonique, pour composer un numéro que l'on n'a pas en ligne directe.